Llista d'asteroides del 214001 al 215000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

214001-214100

214101-214200

214201-214300

214301-214400

214401-214500

214501-214600

214601-214700

214701-214800

214801-214900

214901-215000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)